Pahautea bezeichnet

 eine Art der Schuppenzedern (Libocedrus), siehe Libocedrus bidwillii
 eine Stadt am Ruamahanga River auf der Nordinsel von Neuseeland, siehe Pahautea (Stadt)